Broßmer ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Broßmer (1891–1963), deutscher Graphiker und Mundartdichter
 Karl Broßmer (1882–1966), deutscher Lehrer und Heimatforscher, Ehrenvorsitzender des DJH und der DLRG